Atia ou ATIA peut désigner :

Personnes 
  ou Attia, une gens de la Rome antique
 Atia Balba Caesonia (85-43 ), nièce de César et mère d'Auguste
 Atia Abawi, journaliste et autrice américaine

Toponymes 

 Ouled Atia, village algérien
 , village de l'oblast de Bourgas

Autres 
 La loi sur l'accès à l'information (anglais : , ATIA, 1982), loi canadienne

Voir aussi